In die Baureihe 98.64 ordnete die Deutsche Reichsbahn folgende Lokalbahntenderlokomotiven mit einer Achslast von 14 Tonnen ein:

 98 6401: Lauchhammer-Werke Riesa WL 6, 1953 übernommen, Bauart C n2t
 98 6476: RE Nr. 23, Bauart 1'D h2t

098.64
Tenderlokomotive Achsfolge C
Tenderlokomotive Achsfolge 1D
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)